Светске атлетске игре у дворани 1985. одржане су у Паризу у организацији ИААФ. Од следећег првенства 1987. добиле су данашњи назив Светско првенство у атлетици у дворани и оно се званично води као прво.

Такмичење је одржано 18. и 19. јануара, уз учешће 319 такмичара из 69 земаља. Такмичило се у 24 дисциплине (13 мушких и 11 женских).

Земље учеснице 
На Светским атлетским играма у дворани 1985, учествовало је 319 атлетичара из 69 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена. 

  Алжир (1)
  Аргентина (2)
  Аустралија (6)
  Аустрија (2)
  Барбадос (1)
  Бахаме (2)
  Белгија (7)
  Бермуди (2)
  Бразил (5)
  Бугарска (6)
  Грчка (3)
  Данска (3)
  Доминиканска Република (2)
  Египат (2)
  Западна Немачка (5)
  Израел (1)
  Индија (2)
  Индонезија (2)
  Ирска (2)
  Исланд (2)
  Источна Немачка (6)
  Италија (19)
  Јамајка (1)

 Јапан (5)
  Јемен (2)
  Јордан (1)
  Југославија (1)
  Јужна Кореја (2)
  Канада (10)
  Катар (2)
  Кенија (1)
  Кина (9)
  Кинески Тајпеј (2)
  Колумбија (8)
  Куба (7)
  Кувајт (5)
  Либан (2)
  Мађарска (4)
  Мароко (5)
  Мексико (4)
  Нови Зеланд (5)
  Норвешка (7)
  Обала Слоноваче (2)
  Палестина (1)
  Перу (2)
  Пољска (7)

  Порторико (2)
  Португалија (2)
  Румунија (7)
  Сенегал (3)
  Сирија (2)
  САД (21)
  СССР (16)
  Судан (2)
  Танзанија (2)
  Тринидад и Тобаго (2)
  Турска (1)
  Уганда (1)
  Уједињено Краљевство (16)
  Филипини (2)
  Финска (3)
  Француска (25)
  Холандија (4)
  Хонгконги (2)
  Чехословачка (10)
  Чиле (2)
  Швајцарска (7)
  Шведска (4)
  Шпанија (9)

Резултати 
У следећој табели приказани су освајачи медаља на овим светским атлетским играма са постигнутим резултатима.

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Референце и напомене

Спољашње везе 
  gbrathletics.com GBR Athletics
 Комплетни резултати на САИ 1985. у дворани сајт ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Светске атлетске игре у дворани 1985.
Светско првенство у атлетици у дворани
Спорт у Паризу
Атлетика у 1985.